Wuxi Classic 2012 − pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2012/2013. Rozegrany został w dniach 25 czerwca – 1 lipca 2012 roku w chińskim mieście Wuxi. Była to piąta edycja tego turnieju, po raz pierwszy jednak rozegrany jako turniej rankingowy.

Obrońcą tytułu był reprezentant Anglii Mark Selby, który przegrał w meczu ćwierćfinałowym ze swoim rodakiem Stuartem Binghamem 4–5.

W turnieju wzięło udział 40 zawodników: 16 rozstawionych, 16 kwalifikantów, oraz 8 zawodników z Chin, którzy otrzymali "dziką kartę".

W finale rozegranym 1 lipca Anglik Ricky Walden pokonał swojego rodaka Stuarta Binghama 10–4.

Nagrody 
Pula nagród na ten turniej została ogłoszona 2 maja 2012 roku i na turniej w 2012 roku miała wynosić £400 000. Na rok 2013 pula ma zostać zwiększona do £425 000, zaś przez trzy kolejne turnieje (od 2014 do 2016) ma wynosić £450 000.

Rozkład nagród finansowych na turniej w 2012 roku:
 Zwycięzca: £75 000
 II miejsce: £30 000

 Półfinalista: £18 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £7 500
 Ostatnia 32: £6 000
 Ostatnia 48: £2 300
 Ostatnia 64: £1 500

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £2 000
 Najwyższy break w kwalifikacjach: £200

 Break maksymalny w fazie głównej turnieju: £5 000

 Pula nagród: £405 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Obrońca tytułu, Anglik Mark Selby przegrał w meczu ćwierćfinałowym ze swoim rodakiem Stuartem Binghamem 4–5.
 Podczas meczu finałowego Stuart Bingham zbudował breaka w wysokości 147 punktów, który jest jednocześnie 89. oficjalnym breakiem maksymalnym w historii snookera. Był to trzeci "maks" Binghama w karierze.
 W finale tegorocznej edycji turnieju Anglik Ricky Walden pokonał swojego rodaka Stuarta Binghama 10-4. Dla Waldena było to drugie zwycięstwo w turnieju rankingowym w karierze.

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart zostały rozegrane w Wuxi w dniach 25−26 czerwca 2012 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 5−8 czerwca 2012 w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia).

W czwartym framie meczu Walijczyka Dominica Dale'a i Petera Linesa został ustanowiony nowy rekord w ilości punktów zdobytych przez obydwu zawodników w jednym framie. Ta partia zakończyła się zwycięstwem Linesa 108–84, w wyniku czego obydwaj zawodnicy zdobyli w sumie 192 punkty. Poprzedni rekordowy wynik padł podczas Asian Open 1992 i wynosił 185 punktów, kiedy to Sean Storey pokonał Grahama Cripseya 93–92.

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Przypisy 

2012
2012 w sporcie
2012 w Chinach